Котков Василь Павлович — український радянський діяч.
 Котков Ернест Іванович — український радянський художник-графік.
 Котков Іван Іванович (1904—1990) — український радянський архітектор.
 Котков Олександр Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.